Caia (distrito) — distrito, Moçambique
 Caia (Moçambique)
 Caia e São Pedro — freguesia de Elvas
 Rio Caia — afluente do rio Guadiana, Portugal
 952 Caia — asteroide

Desambiguações de topônimos